Leohitu bezeichnet:

 einen Suco und ein ehemaliges Reich in Osttimor, siehe Leohito
 einen Berg, siehe Leohito (Berg)